Le qualificazioni del singolare  del Legg Mason Tennis Classic 2001 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Legg Mason Tennis Classic  2001 prevedevano 28 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Neville Godwin (primo turno)
 Jamie Delgado (ultimo turno)
 Ramón Delgado (ultimo turno)
 Wayne Black (Qualificato)
 Tomáš Zíb (Qualificato)
 Fernando González (ultimo turno)
 Marc-Kevin Goellner (ultimo turno)

 Jeff Salzenstein (Qualificato)
 Ronald Agénor (ultimo turno)
 Richard Fromberg (ultimo turno)
 Arvind Parmar (ultimo turno)
 Mike Bryan (primo turno)
 Michael Joyce (Qualificato)
 Kristian Capalik (Qualificato)

Qualificati 

 Alex O'Brien
 Michael Joyce
 Kristian Capalik
 Wayne Black

 Tomáš Zíb
 Jeff Salzenstein
 Mike Bryan

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 2001